Korhonen è un cognome originario della Finlandia (in finlandese, significa "piccolo sordo"). Esso può riferirsi a:

Astronomia
 2988 Korhonen – un asteroide della fascia principale

Persone
 Väinö Korhonen (1926-2018) – pentatleta e schermidore finlandese
 Paavo Korhonen (1928-2019) – sciatore nordico finlandese